José Carneiro da Silva - fazendeiro e visconde brasileiro
José Carneiro da Silva (matemático) -  matemático e professor universitário português do século XIX
João José Carneiro da Silva - fidalgo, proprietário rural, político e empresário brasileiro, filho de do visconde José Carneiro da Silva

Desambiguações de antropônimos